George Pickering henviser til blandt andre:

 George Pickering (digter) (1758-1826) – engelsk digter
 George Pickering (læge) (1904-1980) – britisk læge